Antigny – comune del dipartimento della Vandea (Paesi della Loira, Francia)
Antigny – comune del dipartimento della Vienne (Poitou-Charentes, Francia)